Az év magyar teniszezője címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Tenisz Szövetség. A díjat legtöbb alkalommal Taróczy Balázs (14) valamint Temesvári Andrea (12) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 864. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 

A magyar sport évkönyve (1976–1977, 1985)
Magyar sportévkönyv (1995–2010)

Tenisszel kapcsolatos díjak
Díjazott magyar sportolók